BÚÉK, a „Boldog új évet kívánok!” köszöntés rövidítése
BÚÉK, alkalmi humorkiadvány (kiadta: Magyar Újságírók Országos Szövetsége)

Filmek
BÚÉK! (1978), magyar filmdráma, rendezte: Szörény Rezső
BÚÉK (2018), magyar dráma, filmvígjáték, rendezte: Goda Krisztina

Hasonló
BÚÉK - Egy közös film Magyarországról (2014), magyar dokumentumfilm, rendezte: Kálmán Mátyás és Halász Júlia
Rádióaktív BÚÉK (1993), magyar tévéfilm, rendezte: Dobray György